rijeka (vodotok)
  Rijeka, hrvatski grad
 Slobodna Država Rijeka, država koja je nastala 1920. godine temeljem Rapallskog ugovora između Kraljevine SHS i Kraljevine Italije
 HNK Rijeka, nogometni klub iz Rijeke
 Šahovski Klub Rijeka, šahovski klub iz Rijeke
 Ragbi klub Rijeka
 Zračna luka Rijeka
 Rijeka Batinjska, naselje u općini Daruvaru, prijašnji naziv Batinska Rijeka
 Rijeka (pritok Grlovnice), rijeka koja teče kroz Novi Travnik (BiH)
 Drakulić Rijeka, prijašnji naziv Rijeka Korenička
 Rika, naselje nastalo spajanjem naselja Donja Rika i Gornja Rika
 Rijeka Mala, naselje pripojeno naselju Koprivna
 Rijeka Velika, naselje pripojeno naselju Koprivna
 Rijeka (pritok Radonje), rječica u Karlovačkoj županiji, lijevi pritok Radonje

Naselja u BiH:
 Rijeka (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Rijeka (Olovo, BiH), naselje u općini Olovo
 Rijeka (Trnovo FBiH, BiH), naselje u općini Trnovo (FBiH)
 Rijeka (Vitez, BiH), naselje u općini Vitez
 Rijeka (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad (nekad Rijeka kod Prelova)
 Dobrunska Rijeka, naselje u općini Višegrad, prijašnji naziv Rijeka 
 Rijeke (Han Pijesak, BiH), naselje u općini Han Pijesak, BiH
 Mahmutovića Rijeka, naselje u općini Brezi, prijašnji naziv Rijeka

Vidi i:
 11706 Rijeka, asteroid
 Rika (razdvojba)
 Rijeka Crnojevića (rijeka)
 Reka, rijeka koji izvire u Hrvatskoj i teče kroz Sloveniju
 Riječani (razdvojba)